Csehország
 Otovice, település a Karlovy Vary-i járásban
 Otovice, település a Náchodi járásban